Kankaanjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kankaanjärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten, 736214-183956), sjö i Övertorneå kommun,  (9,05 ha)
Kankaanjärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten, 737241-183922), sjö i Övertorneå kommun,  (5,16 ha)

Se även
Mosjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn